Змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 72 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2021 відбулись 7 та 8 жовтня в Осло (Норвегія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, греко-римська боротьба, до 72 кг